Леннарт Ти (; ) — немецкий футболист, нападающий нидерландского клуба ПЕК Зволле.

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в команде «Виктория» из родного Фрехена. В течение 8 лет затем обучался в школе команды «Норден», в 2007 году был принят в академию бременского «Вердера». Выступал в вердерских составах до 17 и до 19 лет в разных чемпионатах Германии. В команде «Вердер II» дебютировал в матче против «Хольштайна», выйдя на 78-й минуте вместо Доминика Шмидта («музыканты» победили 6:1). 24 ноября 2010 дебютировал в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэм Хотспур».

В сборной 
В 2008 году дебютировал в составе юношеской сборной до 16 лет в поединке с ирландцами. Через год в составе сборной до 17 лет принял участие в чемпионате Европы и стал его победителем, сыграв в финале и уступив на 99-й минуте Герриту Науберу место на поле. С тремя мячами разделил первое место в споре бомбардиров с голландцем Люком Кастаньосом. Как чемпион Европы принял участие на чемпионате мира в Нигерии, где немцы в 1/8 финала проиграли Швейцарии в дополнительное время 4:3.

Награды 
В 2018 году нападающий получил награду FIFA Fair Play Award за то, что сдал кровь для сложной операции — трансплантации стволовых клеток больному лейкемией. Для этой процедуры «Венло» отпустил его в разгар сезона в марте 2018 года на неделю. Ти пропустил встречу с ПСВ, во время которой болельщики отметили его благородство и посвятили ему баннеры.

Достижения

Международные 
 Германия (до 17)
 Чемпион Европы в категории до 17 лет: 2009

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир чемпионата Европы в категории до 17 лет: 2009
 FIFA Fair Play Award: 2018

Примечания 

Футболисты Германии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Санкт-Паули»
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК «ББ Эрзурумспор»
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Спарта» Роттердам